Vestigia, dal latino "impronta", intesa come impronta lasciata per terra dal piede. Per estensione ogni indizio, materiale o no, di quanto sia accaduto in precedenza.
Reperti archeologici
Vestigia – in senso biologico: organi, tessuti, processi